Кубок Італії з футболу 1969—1970 — 23-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. Вперше титул кубка Італії здобула «Болонья».

Календар

Перший груповий раунд

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Група 8 

Результати

Група 9 

Результати

Додатковий перехідний матч 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 жовтня 1969

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 грудня 1969/24 лютого 1970

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 грудня 1969/25 лютого 1970

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14 січня/25 лютого 1970

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/25 лютого 1970

|}

 Перегравання

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>9 квітня 1970

|}

Фінальний груповий турнір 

Результати

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1969–1970
Італія
Італія
1969 в Італії
1970 в Італії